Stagnicola är ett släkte av svampar. Stagnicola ingår i familjen Strophariaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Stagnicola